Die Abkürzung bzw. Buchstabenkombination DMA wird in verschiedenen Schreibweisen in folgenden Zusammenhängen gebraucht:

 Dallas Museum of Art
 Departamento Meteorologico Aruba: Staatlicher Wetterdienst des zum Königreich der Niederlande gehörenden Landes Aruba
 Differential Mobility Analyser; Ein Messgerät zur Bestimmung der Mobilitätsverteilung von gasgetragenen Partikeln
 Digital Markets Act: Gesetz über digitale Märkte
 Digitale Methoden in der Architektur (dMA)
 Direct Market Access: Werkzeuge, welche die Anbieter von Wertpapierdienstleistungen mit den Wertpapiermärkten verbinden
 District Management Area: Südafrikanische Gemeindeform für schwach besiedelte Gebiete
 Dominica: Landeskenner der Internationalen Fernmeldeunion und als olympisches Länderkürzel
 Dynamisch-mechanische Analyse, eine thermische Methode, um physikalische Eigenschaften von Kunststoffen zu bestimmen
 Peugeot DMA: Kleintransporter

Chemie
 Dimethylarsinsäure, siehe Agent Blue
 Dimethylacetamid, ein organisches Lösemittel
 Dimethylamin
 Dimethylanilin, verschiedene isomere chemische Verbindungen
 Dynamisch-mechanische Analyse, eine Charakterisierungsmethode für Materialien, vor allem von Polymeren

Informatik
 Digital Media Adapter, ein Endgerät aus Intels Digital-Home-Initiative
 Direct Memory Access, eine (direkte) Speicherzugriffsart in der Computertechnik
 DMA Design, britisches Entwicklerstudio, siehe Rockstar North

Militär
 Davis-Monthan Air Force Base, als IATA-Code für den US-Luftwaffenstützpunkt in Arizona
 Defense Mapping Agency, eine Vorgängerinstitution der National Geospatial-Intelligence Agency
 Délégation ministérielle pour l’armement, siehe Direction générale de l’armement

Musik
 Dance Music Award, ein Musikpreis
 Danish Music Awards, Pop-Musikpreis in Dänemark
 Deutsche Musical Akademie 
 Deutsches Musikarchiv der Deutschen Nationalbibliothek in Leipzig (bis 2010 Berlin)
 Doctor of Musical Arts, ein akademischer Grad an US-amerikanischen Universitäten und Konservatorien

Siehe auch:
 DAM
 DMA’s

Abkürzung